Bofe puede referirse a:

en carnicería y gastronomía, el pulmón del animal.
Bofe, localidad de Surinam;
bofe, plato típico de Colombia.